Příjmení Koucký nosí tyto osobnosti:

 František Koucký, více osobností, viz rozcestník
 Jan Koucký (* 1953), český politik ODS, poslanec ČNR a PSP a náměstek ministra školství
 Roman Koucký (* 1959), český architekt a urbanista
 Vladimír Koucký (1920–1979), československý odbojář a politik KSČ, poválečný poslanec NS a FS

Podobná příjmení 
 Kaucký
 Koutský